Actinopeltis — рід грибів родини Microthyriaceae. Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Actinopeltis відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1907. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Süd-Brasilien 1901. Eumycetes et Myxomycetes. Denkschriften der Akademie der Wissenschaften (Wien) Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 83:1-45 - P.17

Роди грибів